Randolph kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Randolph (Iowa)
Randolph (Kansas)
Randolph (Maine)
Randolph (Massachusetts)
Randolph (Minnesota)
Randolph (Missouri)
Randolph (New Hampshire)
Randolph (Nebraska)
East Randolph (New York)
Randolph (New York)
Randolph (Utah)
Randolph (Vermont)
Randolph (Wisconsin)